

Schotland 
Kelso (Schotland), stad in de Scottish Borders

Verenigde Staten 
Kelso (Californië)
Kelso (Missouri)
Kelso (Washington)

Australië 
 Kelso (Tasmanië), plaats in de deelstaat Tasmanië

Personages 
Michael Kelso - Personage uit That '70s Show